Рол () — немецкая фамилия:

Известные носители 
 Рол, Дэвид (род. 1950) — английский историк и египтолог.
 Рол, Кейси (род. 1991) — канадская актриса.

См. также 
 Рёль
 Ролл